Çağlayan (prononcé ) est un toponyme, un nom de famille et un prénom turc très répandu signifiant cascade. Il peut être orthographié Caglayan en fonction du contexte (personnes d'origine turque nées à l'étranger notamment).

Patronymes 
 Mehmet Zafer Çağlayan (1957), homme politique turc ;
 Oğulcan Çağlayan (1996), footballeur turc ;

Prénoms 
 Çağlayan Alpsatan (1993), footballer turc.

Localités 

 Çağlayan (Alaşehir)
 Çağlayan (Çanakçı)
 Çağlayan (Çivril)
 Çağlayan (Fındıklı)
 Çağlayan (Gerze)
 Çağlayan (Giresun)
 Çağlayan (Kağıthane)
 Le Palais de justice d'Istanbul est fréquemment nommé Tribunal de Çağlayan ()
 Çağlayan (Kalkandere)
 Çağlayan (Kars)
 Çağlayan (Ödemiş)
 Çağlayan (Pülümür)
 Çağlayan (Şebinkarahisar)
 Çağlayan (Şişli)
 Çağlayan (Ulubey)

Liens externes 
 wikt:çağlayan : entrée « çağlayan » du Wiktionnaire
 wikt:Çağlayan : entrée « Çağlayan » du Wiktionnaire
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom